Појам  може да се односи на:
 Софија од Пруске (1582—1610)
Софија од Пруске, краљица Грчке, супруга Константина I